Такмичење у скоку увис у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици у дворани 2010. у Дохи одржано је 12. и 13. марта.

Земље учеснице 
Учествовало је 20 такмичарки из 18 земаља.

Рекорди пре почетка Светског првенства 2010. 
10. март 2010.

Квалификациона норма

Сатница

Освајачи медаља 

На такмиччењу је оборен један национални рекорд (Кина), и 3 најбоља лична резултата сезоне.

Резултати

Квалификације 
Учествовало је 20 такимчарки из 19 земаља. Квакификациона норма за улазак у финале износила је 1,95 м. (КВ) Ниједна од такмичарки није прескочила норму па су се најбољих 9 које су постигле исти резултат 1,92 пласирале у финале (кв).

Финале

Спољашње везе 
 Резултати квалификација
 Резултати финала

Светско првенство у атлетици у дворани 2010.
Скок увис на Светском првенству у атлетици у дворани